Andrew Osadetz (ur. 15 kwietnia 1987 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski i kombinator norweski, reprezentant Altius Nordic Ski Club.

Przebieg kariery 
Swój pierwszy skok oddał w 1995. Po raz pierwszy w mistrzostwach świata juniorów w skokach narciarskich wystąpił w wieku niespełna 14 lat w Karpaczu, gdzie zajął 54. miejsce. Tylko raz w tych zawodach awansował do serii finałowej. Miało to miejsce w 2003 w Sollefteå, gdzie był 24. Jego największym osiągnięciem w Pucharze Kontynentalnym było zajęcie 17. miejsca w Iron Mountain 24 lutego 2002. W tym samym roku w letnim Pucharze Kontynentalnym zajął 15. pozycję w konkursie w Calgary.

W sezonie 2003/2004 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Willingen, jednak zajął 69. miejsce i nie wystąpił w konkursie głównym. Dwa dni później wystąpił w konkursie drużynowym, w którym zajął 10. miejsce.

Jest rekordzistą skoczni K-63 z kompleksu Alberta Ski Jump Area w Calgary – jego wynik to 71 metrów. Na olimpijskiej skoczni w Lake Placid uzyskał odległość 105 metrów, co jest najlepszym wynikiem uzyskanym w warunkach zimowych. Letni rekord to 108 metrów i należy do Amerykanina Petera Frenette'a.

11 stycznia 2004 w Steamboat Springs, startując w barwach pierwszego zespołu Kanady (w składzie: Andrew Osadetz, Gregory Baxter, Dominik Bafia i Stefan Read), zdobył złoty medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej podczas mistrzostw Ameryki Północnej juniorów w skokach narciarskich.

Uprawiał również kombinację norweską – w dyscyplinie tej startował między innymi w mistrzostwach świata juniorów i Pucharze Świata B.

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 54. miejsce
 2002  Schonach – 39. miejsce
 2003  Sollefteå – 24. miejsce
 2004  Stryn – 53. miejsce
 Drużynowo
 2003  Sollefteå – 10. miejsce
 2004  Stryn – 13. miejsce

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Calgary
Kanadyjscy kombinatorzy norwescy